Garganta -  parte do pescoço
Cânion - ou desfiladeiro
Em televisão
Garganta e Torcicolo

Ver também
Ana Carolina (álbum) (canção "Garganta")

Desambiguação